Biella (provincie), een Italiaanse provincie die deel uitmaakt van de regio Piëmont
 Biella (stad), een Italiaanse stad gelegen in de provincie Biella in de regio Piëmont